Бенедиктсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенедиктсон, Виктория (урождённая Брюзелюс; 1850—1888) — шведская писательница.
 Бенедиктсон, Эллен (род. 1995) — шведская певица и автор песен.